«Познакомься с Болгарией — 100 национальных туристических объектов» () — национальное туристское движение в Болгарии, возникшее в 1966 году.

Движение «Познакомься с Болгарией» 
Целью движения является поощрение туристов познакомиться с рядом самых значимых туристических объектов в Болгарии. Среди объектов — культурные, исторические, географические, археологические, архитектурные памятники мирового, национального и регионального значения. Список включает в себя самые замечательные природные достопримечательности, исторические места, архитектурные заповедники, храмы и монастыри, высокие горные вершины в стране, дающие полную картину богатого культурного и исторического природного наследия на болгарских землях с древнейших времен до наших дней.

Посещение и ознакомление с объектами заверяется размещением специального штампа объекта в личных книжках туристов, выпускаемых Болгарским туристическим союзом (БТС) и продаваемых в туристических клубах и на самих объектах.

Отличиями движения являются бронзовый, серебряный и золотой значки, присуждаемые Национальным организационным комитетом (НОК) при БТС за посещение соответственно 25, 50 и всех 100 объектов. Ежегодно в августе НОК проводит лотерею с именами владельцев значков и присуждает победителям награды как поездки за границу и в стране, велосипеды, палатки, спальные мешки и пр.

Часть объектов списка до 1990 года были связаны с коммунистическим строем. Позже список редактировали несколько раз, настоящий вид — с 2003 г.

Актуальный список 100 объектов

Объекты, входившие в перечень до 1990 года

См. также 
 Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Болгарии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт движения «100 национальных туристических объектов»
 Объекты по номерам — в сайте движения
 Карта с объектами по номерам
 

Туризм в Болгарии